Muta bezeichnet:
 Muta (Laut), Verschlusslaut
 Muta (Slowenien), Gemeinde in Slowenien
 Muta (Dongzhi) (木塔乡), Gemeinde im Kreis Dongzhi der chinesischen Provinz Anhui
 bei Pauken und transponierenden Bläsern die Vorschrift für eine notwendige Änderung der Stimmung
 Zeitehe, mutʿa, „Genussehe“ im islamischen Eherecht
 Dea Muta, eine römische Göttin, siehe Tacita (Mythologie)

Muta ist der Familienname folgender Personen:
 Cyril Muta (* 1987), papua-neuguineischer Fußballspieler
 David Muta (* 1987), papua-neuguineischer Fußballspieler
 Teizo Muta (1928–2009), japanischer Schauspieler
 Yūsuke Muta (* 1990), japanischer Fußballspieler

MUTA ist Abkürzung für:
 Mechanics' Union of Trade Associations, ehemalige US-amerikanische Gewerkschaft

MUTA